Het tennistoernooi US Open werd in 2011 bij de vrouwen voor de 125e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 29 augustus tot en met 11 september. Titelhoudster Kim Clijsters nam niet deel aan het toernooi, als gevolg van een blessure.

Verrassing van het toernooi was de ongeplaatste 23-jarige Duitse speelster Angelique Kerber (nummer 92 op de wereldranglijst) die doordrong tot de halve finale. Daar werd zij in drie sets uitgeschakeld door de Australische Samantha Stosur.

Hoewel de bookmakers Samantha Stosur in de finale als volstrekt kansloos zagen, schakelde zij drievoudig winnares Serena Williams in twee sets uit (6-2, 6-3) en won daarmee haar eerste grandslamtitel. Zo werd Stosur de eerste Australische vrouw sinds Margaret Court (1973) die de US Open won.

Geplaatste speelsters 
Ranking per 22 augustus 2011

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2011